Вулиця Гната Хоткевича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Гната Хоткевича 
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Винниках.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Городку Львівської області.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Дергачах.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Івано-Франківську.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Каневі.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Києві.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Люботині.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Малій Данилівці.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Рівному.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Харкові.
 Вулиця Гната Хоткевича — вулиця у Яремче.

Вулиця Хоткевича 
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Вижниці.
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Високому.
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Калуші.
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Коломиї.
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Косові.
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Львові.
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Судовій Вишні.
 Вулиця Хоткевича — вулиця у Теребовлі.
 Вулиця Хоткевича — вулиця в Умані.

Провулок Гната Хоткевича 
 Провулок Гната Хоткевича — провулок у Даргачах.
 Провулок Гната Хоткевича — провулок у Києві.
 Провулок Гната Хоткевича — провулок у Полтаві.

Вулиці, названі на честь людей